John Hall kan syfta på

 John Hall den äldre (1735–1802), svensk grosshandlare
 John Hall den yngre (1771-1830), den föregåendes son
 John Hall (pastor) (född 1917), svensk frikyrkopastor och författare, ledare för Erikshjälpen
 John Hall (politiker) (född 1948), amerikansk kongressledamot och musiker
 John Hall (präst) (född 1949), domprost i Westminster Abbey och kaplan till Elizabeth II av Storbritannien
 John L. Hall (född 1934), amerikansk nobelpristagare i fysik

Se även 
 Jon Hall